Кубок мира по скелетону 2008/2009 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 28 ноября 2008 года на трассе в немецком Винтерберге и завершившийся 12 февраля 2009 года этапом в американском Парк-Сити. Результаты швейцарского этапа в Санкт-Морице также пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2008/09:

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

2008/2009
Зимние виды спорта в сезоне 2008/2009